Линдрум — фамилия. Известные носители:
 Линдрум, Уолтер (1898—1960) — выдающийся австралийский профессиональный игрок в английский бильярд.
 Линдрум, Хорэс (1912—1974) — австралийский профессиональный игрок в снукер и карамболь.